Fade Out a plusieurs significations :
 Street Spirit (Fade Out) est un single du groupe britannique Radiohead sorti en 1996.
 En anglais, un Fade Out est le terme cinématographique désignant un fondu à la fermeture. Le Fade Out désigne aussi dans cette langue le fondu musical à la fin d'un morceau.